Педро Рејес има више значења:

 Педро Рејес (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Педро Рејес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику